Een politicus van het CDA: Wim van Gelder (CDA)
 Een politicus van de PvdA: Wim van Gelder (PvdA)